peut désigner :

 une forme d'accéléré ;
 l'album Time Lapse du saxophoniste de jazz Britannique Evan Parker ;
 Time Lapse, un film américain de Bradley King sorti en 2014.